Vilhelm 2. (også Wilhelm, William, Guillaume, Guglielmo, Willem osv.) kan henvise til flere regenter med dette navn:

 Vilhelm Erobreren, hertug af Normandiet som Vilhelm 2. 1035–1087
 Vilhelm 2. af England, konge af England 1087–1100
 Vilhelm 2. af Apulien, hertug af Apulien 1111–1127
 Vilhelm 2. af Sicilien, konge af Sicilien 1166–1189
 Vilhelm 2. af Holland, greve af Holland og Zeeland 1235–1256, tysk modkonge 1247–1256
 Vilhelm 2. af Oranien, statholder i Nederlandene 1647-50
 Vilhelm 2. af Hessen, kurfyrste af Hessen 1821–1847
 Vilhelm 2. af Nederlandene, konge af Nederlandene og storhertug af Luxembourg 1840-49
 Wilhelm 2. af Tyskland, tysk kejser 1888-1918

Se også 
 Vilhelm